Joan Mir (ur. 1 września 1997 w Palma de Mallorca) – hiszpański motocyklista.

Osiągnięcia przed MMŚ
 2013: 9. miejsce- Red Bull MotoGP Rookies Cup
 2014: 2. miejsce- Red Bull MotoGP Rookies Cup
 2015: 4. miejsce- FIM CEV Moto3 Junior World Championship

Statystyki w MMŚ

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1997
Hiszpańscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Palma de Mallorca